Viken steht für:

 Viken, ein norwegisches Fylke
 Viken (Landschaft), ein altertümlicher Name für die historische schwedische, ehemals norwegische Provinz Bohuslän und das Gebiet rund um den Oslofjord
 Viken (See), ein See in Schweden
 Viken (Höganäs), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Höganäs
 Viken (Gävle), ein Dorf in der schwedischen Gemeinde Gävle

Viken ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Viken (* 1979), norwegische Tierärztin, Journalistin, Schriftstellerin und Kinderbuchautorin

Siehe auch:

 Vike, Siedlung in Norwegen
 Wiken (Begriffsklärung)
 Wicken (Begriffsklärung)